Sagna bezeichnet:

 eine Gemeinde in Rumänien, siehe Sagna (Neamț)

Sagna ist der Familienname folgender Personen:

 Aïssatou Diallo Sagna (* 1983), französische Laiendarstellerin
 Augustin Sagna (1920–2012), Bischof von Ziguinchor, Senegal
 Bacary Sagna (* 1983), französischer Fußballspieler
 Christian Sagna (* 1982), senegalesischer Fußballspieler
 Famara Ibrahima Sagna (* 1938), senegalesischer Politiker
 Pierre Sagna (1932–2008), senegalesischer römisch-katholischer Bischof
 Robert Sagna (* 1939), senegalesischer Politiker